Sharer steht für:

 Sharer (Kentucky), ein Ort im Butler County (Kentucky) im US-Bundesstaat Kentucky

Sharer ist der Familienname folgender Personen:

 Robert J. Sharer (1940–2012), US-amerikanischer Altamerikanist und Maya-Forscher

Siehe auch:
 Shearer
 Schärer
 Scherer (Begriffsklärung)